Gamos («Ге́ймос») — российская компания (входила в ГК АйТи), разработчик и издатель компьютерных игр, существовавшая в Москве с 1992 года по 2004 год и известная, прежде всего, своими логическими играми.
Руководитель — Евгений Сотников.

Игры

Ссылки 
 Сайт www.gamos.ru в Интернет-архиве — сайт прекратил работу в 2004 году
 Наталья Басина. Первые уроки капитализма
 Наталия Дубровская. Россия — родина квестов — интервью с Евгением Сотниковым, опубликовано в Game.EXE № 8’97
Хамин Денис. Мне разработка игр всю жизнь приносила удовольствие — интервью с Евгением Сотниковым, опубликовано на сайте "Геймдев от первого лица"
 Игры Gamos на Games-History.ru

Примечания 

Производители компьютерных игр России